Western es el nombre de 5 estaciones en el Metro de Chicago:

 Western (ramal O'Hare de la línea Azul)
 Western (ramal Congress de la línea Azul)
 Western (línea Marrón)
 Western (línea Rosa)
 Western (línea Naranja)